Уорт, Уэ́рт () — английская фамилия. Известные носители:

 Уорт, Айрини (1916—2002) — американская актриса.
 Уорт, Дженифер (1935—2011) — британская медсестра, музыкант и писательница
 Уорт, Констанс (1911—1963) — австралийско-американская киноактриса.
 Уорт, Николас (1937—2007) — американский актёр.
 Уорт, Уильям (1794—1849) — американский генерал, участник мексиканской войны.
 Уорт, Чарльз Фредерик (1825—1895) — модельер, один из первых представителей высокой моды.

См. также 
 Форт-Уэрт

Примечания